Oxychilidae  è una famiglia di molluschi gasteropodi polmonati terrestri appartenente alla superfamiglia Gastrodontoidea.

Distribuzione e habitat 
La famiglia è diffusa nelle ecozone neartica, paleartica e neotropicale, l'Etiopia e le isole Hawaii.

Tassonomia 
 Sottofamiglia Daudebardiinae Kobelt, 1906
 Carpathica A. J. Wagner, 1895
 Cibania A. J. Wagner, 1914
 Daudebardia W. Hartmann, 1821
 Sottofamiglia Godwiniinae C. M. Cooke, 1921
 Lyrodiscus Pilsbry, 1893
 Sottofamiglia Nastiinae A. Riedel, 1989
 Nastia A. Riedel, 1989
 Sottofamiglia Oxychilinae P. Hesse, 1927
 Allogenes Gude, 1911
 Araboxychilus A. Riedel, 1977
 Cellariopsis A. J. Wagner, 1914
 Conulopolita O. Boettger, 1879
 Discoxychilus A. Riedel, 1966
 Eopolita Pollonera, 1916
 Gastranodon O. Boettger, 1889
 Iranoxychilus A. Riedel, 1998
 Mediterranea Clessin, 1880
 Morlina A. J. Wagner, 1914
 Oxychilus 
 Pseudopolita Germain, 1908
 Schistophallus A. J. Wagner, 1914
 Sinoxychilus M. Wu & Z.-P. Liu, 2019
 Vitrinoxychilus A. Riedel, 1963
 Sottofamiglia Selenochlamydinae I. M. Likharev & Wiktor, 1980
 Selenochlamys O. Boettger, 1883
 incertae sedis
Pilsbryna H. B. Baker, 1929

Filogenesi 
Il seguente cladogramma illustra le relazioni filogenetiche di questa famiglia con le altre famiglie del clade Limacoide:

Note

Altri progetti